Ženská čtyřhra St. Petersburg Ladies Trophy 2019 probíhala na přelomu ledna a února 2019. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Timea Bacsinszká a Věra Zvonarevová, který dohrál v úvodním kole na raketách Kalinské s Kužmovou.

Vítězem se stal nenasazený ruský pár Margarita Gasparjanová a Jekatěrina Makarovová, který ve finále zdolal rusko-slovenskou dvojici Anna Kalinská a Viktória Kužmová po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Makarovová vybojovala patnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Gasparjanovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Raquel Atawová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Galina Voskobojevová (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Lidzija Marozavová (1. kolo)
  Timea Bacsinszká /  Věra Zvonarevová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2019